Le Hong Kong Open 2000 est l'édition 2000 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du  au .
Le  mondial Peter Nicol remporte le titre, en battant Jonathon Power en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open

Masculin 2000
Sport en Chine en 2000
2000 à Hong Kong
Sport en août 2000
Sport en septembre 2000
PSA World Series 2000